Волы́нская губе́рния (1796—1925) — юго-западная губерния Российской империи и область в Украинской ССР на территории исторической области Волынь. Об­ра­зо­ва­на 5 июля 1795 года на части территории упраздненного Изяславского наместничества как Во­лын­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. 12 декабря 1796 года на­ме­ст­ни­че­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в гу­бер­нию. Губернский город до 1804 года — Новоград-Волынский, с 1804 года — Житомир.

Административное деление

Земские учреждения 
При введении земских учреждений в 1864 году губерния была оставлена неземской. В 1903 году было принято «Положение об управлении земским хозяйством в губерниях Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Могилёвской, Подольской», по которому в губернии вводился модифицированный порядок земского управления, с назначением всех членов земских управ и земских гласных от правительства. Данный порядок был признан неудачным, после чего с 1910 разрабатывался законопроект о введении в этих губерниях выборных земских учреждений, но также с исключениями из общего порядка, направленными на отстранение от участия в земствах польских землевладельцев. Принятие данного закона в 1911 году сопровождалось острым политическим кризисом (см. Закон о земстве в западных губерниях). Выборное земство в этих шести губерниях действовало с 1912 года.

Общие данные

Географическое положение 
Волынская губерния располагалась на границе с Австро-Венгрией. Южная часть губернии прорезана отрогами Карпат, из них Авратынская возвышенность у города Кременца достигает 1328 фт (405 м) (самая высокая точка Европейской России, за исключением Урала, Крыма и восточной части Архангельских гор). Северная часть губернии плоская, болотистая низина, покрыта торфяными болотами и лесами, принадлежит Пинскому полесью.

На севере почва болотистая и песчаная, в средней части губернии — суглинистая и супесчаная, местами каменистая, на юге — тучный чернозём.

Леса занимают 2136 тысяч десятин (23337 км²) (32 % площади), расположены на севере, южная часть — безлесна.

Рек много, все, за исключением Западного Буга и Тетерева (приток Днепра), впадают в Припять, сплавных рек много. Судоходны — Западный Буг, Стырь и Горынь.

Минеральные богатства 
Гранит, горный хрусталь, глины — огнеупорная, лепная и фарфоровая, торф, бурый железняк и болотная руда. Были найдены, но не эксплуатировались: графит, каменный уголь, янтарь.

Народное хозяйство 

Главный продукты земледелия: озимая рожь (средний сбор за 1900—1904: 32,7 миллион пудов), озимая пшеница (средний сбор 16,8 миллион пудов), ячмень (средний сбор 7,2 миллион пудов), овёс (средний сбор 19,4 миллион пудов), гречиха (средний сбор 3,6 миллион пудов), просо (средний сбор 2,3 миллион пудов), горох (средний сбор 2 миллион пудов), картофель (средний сбор 53 миллион пудов), сахарная свёкла для сахарных заводов около 2 миллионов берковцев.

Табаководство и хмелеводство. Садоводство развито на юге: разводят персики, абрикосы и виноград.

В лесистых местностях крестьяне занимаются пчеловодством (ульев 182 тысяч, мёду 35 тысяч пудов, воску 4 тысяч пудов). Благодаря обилию покосов и пастбищ скотоводство развито (1903): лошадей 693 тысяч (45 конских заводов), крупного рогатого скота 4096 тысяч, овец 829 тысяч, свиней 680 тысяч. Шерсть идёт частью внутрь Империи, частью в Австрию.

Фабрики и заводы и мелкая промышленность с производством 33,5 миллиона рублей и 20 тысяч рабочих.

Наиболее значительны сахарные заводы (16 с производством 12,3 миллиона рублей), винокуренные (113 с производством 3,6 миллиона рублей), очистковинные склады (11 с производством 4,5 миллиона рублей), паровые мельницы (86 с производством 977 тысяч рублей), водяные мельницы 383 с производством 3,5 миллиона рублей, лесопильные заводы (48 с производством 1435 тысяч рублей).

Ремесленников 84 тысяч (в том числе 62 тысяч в деревнях). Промыслы кустарные: поделки из дерева (паркет, гнутая мебель и др.), лайковые изделия (перчатки) в др.; сбыт в крупных русских городах.

Лесные промыслы (заготовка и сплав леса) на севере губернии.

Климат 
Климат умеренный, средняя годовая температура для Житомира +7,6.

Достопримечательности 

 Почаев с знаменитой Почаевской лаврой
 Радзивилов с Радзивиловской таможней

Образование 
Учебных заведений (1903): 3003 со 129 454 учащимися.
 
 727 начальных училищ
 956 церковно приходских школ
 523 школ грамотности (с общим числом учащихся — 106 634)
 10 средних учебных заведений (с 3 649 учащимися)
 7 духовных училищ
 1 учительская семинария
 5 сельских школ
 1 фельдшерская школа
 770 еврейских школ (с 17 265 учащимися)

Население 
В 1904 году всего 3316 тысяч человек, из них городского населения — 292 тысячи человек.

Численный и языковой состав по переписи 1897 года, определявшей не национальность, а языковую принадлежность (великороссы, малороссы, белорусы считались единым русским народом, разделённым по наречиям).

Религиозный состав 
 Православных 73 %
 Иудеев 13,2 %
 Католиков 7,5 %
 Протестантов 6 %
 Старообрядцев 0,4 %.

Дворянские роды

Руководство губернии

Генерал-губернатор

Правитель наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

См. также 
 Волынская область

Примечания

Литература 
 Адрес-календарь Волынской губернии на 1892 год. Житомир, 1891
 Волынский народный календарь на 1892 год. Житомир, 1891
 Волынский народный календарь на 1907 год. Житомир, 1906
 
 Список дворян Волынской губернии. Житомир, 1906

Ссылки 

 Блог истории Житомира — Волынской губернии
 Библиотека Царское Село, книги по истории Волынской губернии (Памятные книжки), PDF.
 Карта Волынской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Губерния на трёхвёрстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)

Волынская губерния
Волынь